Петер Хертлинг (; 13 ноября 1933 года, Хемниц — 10 июля 2017 года) — немецкий поэт и прозаик.

Биография 
Вместе с семьей провел годы войны в Оломоуце (Моравия), затем в Цветле (Австрия). С приходом Красной армии отец попал в лагерь военнопленных, где и умер в 1945. Мать в 1946 покончила с собой. Петер Хертлинг учился в художественной школе, затем занялся журналистикой. В 1953 дебютировал книгой стихов. В 1967—1973 работал в крупном издательстве S. Fischer Verlag во Франкфурте. Впоследствии жил литературой.

Творчество 
Поэт, прозаик, эссеист, автор историко-биографических романов, в основном — из эпохи романтизма, книг для детей.

Произведения

Стихи 
 poeme und songs, Bechtle, Esslingen 1953
 Yamins Stationen, Bechtle, Esslingen 1955
 In Zeilen zuhaus. Vom Abenteuer des Gedichts, des Gedichteschreibens und Gedichtelesens, Neske, Pfullingen 1957
 Unter den Brunnen, Bechtle, Esslingen 1958
 Spielgeist Spiegelgeist, Goverts, Stuttgart 1962
 Neue Gedichte, herausgegeben von Hans Dieter Schäfer, Bläschke, Darmstadt 1972
 Anreden, Gedichte aus den Jahren 1972—1977, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1977
 Vorwarnung, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1983
 Die Mörsinger Pappel, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1987
 Ausgewählte Gedichte — 1953—1979, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1979
 Die Gedichte — 1953—1987, Luchterhand, Frankfurt am Main 1989
 Jürgen Brodwolf und Peter Härtling: Zwanzig Transparentblätter / Fünfzehn Gedichte, Radius, Stuttgart 1989
 Peter Härtling und Arnulf Rainer: Engel — gibt’s die? 28 Gedichte und 30 Übermalungen, Radius, Stuttgart 1992 (иллюстрации — Арнульф Райнер)
 Das Land, das ich erdachte — Gedichte 1990—1993, Radius, Stuttgart 1993
 Horizonttheater, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1997
 Ein Balkon aus Papier, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2000
 kommen — gehen — bleiben, Gedichte, Radius, Stuttgart, 2003
 Schattenwürfe — Gedichte 2005, Radius, Stuttgart 2005

Романы, рассказы, автобиографическая проза 
 Im Schein des Kometen. Die Geschichte einer Opposition, Goverts, Stuttgart 1959
 Нимбш/ Niembsch oder Der Stillstand. Eine Suite, Goverts, Stuttgart 1964 (о Ленау; французская Премия за лучшую иностранную книгу, 1966)
 Janek. Porträt einer Erinnerung, Goverts, Stuttgart 1966
 Das Familienfest oder Das Ende der Geschichte, Goverts, Stuttgart 1969
 Ein Abend eine Nacht ein Morgen. Eine Geschichte, Luchterhand, Neuwied und Berlin 1971
 Zwettl, Nachprüfung einer Erinnerung, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1973 (автобиографический роман)
 Eine Frau, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1974
 Гёльдерлин/ Hölderlin, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1976
 Hubert oder Die Rückkehr nach Casablanca, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1978
 Nachgetragene Liebe, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1980. Sammlung Luchterhand 1991, ISBN 3-630-61357-8.
 Der wiederholte Unfall, Erzählungen mit einem Nachwort des Autors, Reclam, Stuttgart 1980
 Die dreifache Maria, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1982
 Das Windrad, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1983
 Felix Guttmann, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1985
 Brief an meine Kinder, Radius, Stuttgart 1986
 Waiblingers Augen, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1987 (о Вайблингере)
 Die kleine Welle, Vier Geschichten zur Schöpfungsgeschichte, Radius, Stuttgart 1987
 Der Wanderer, Luchterhand, Hamburg Zürich 1988
 Herzwand. Mein Roman, Luchterhand, Hamburg Zürich 1990
 Brief an meine Kinder: erweitert um einen zweiten Brief, Luchterhand, Hamburg; Zürich 1991
 Шуберт/ Schubert, Luchterhand, Hamburg; Zürich 1992
 Božena, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1994; als dtv-Taschenbuch, München1996
 Schumanns Schatten, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1996 (о Шумане)
 Große, kleine Schwester, Kiepenheuer & Witsch, Köln 1998.
 Hoffmann oder Die vielfältige Liebe, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2001 (о Гофмане)
 Leben lernen. Erinnerungen, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2003
 Die Lebenslinie. Eine Erfahrung, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2005
 O´Bär an Enkel Samuel. Eine Erzählung mit fünf Briefen, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008
 Liebste Fenchel! Das Leben der Fanny Hensel-Mendelssohn in Etüden und Intermezzi, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 2011 (о Фанни Мендельсон)

Драмы 
 Gilles, Ein Kostümstück aus der Revolution, Goverts, Stuttgart 1970
 Melchinger Winterreise. Stationen für die Erinnerung, Radius, Stuttgart 1998 Uraufführung 1998,Theater Lindenhof Melchingen

Признание 
Лауреат многочисленных литературных премий Германии. Президент Гёльдерлиновского общества (1998—2006). Член Академии наук и литературы в Майнце, Берлинской академии искусств, Немецкого ПЕН-Центра. Почетный гражданин г. Нюртинген.

Примечания

Литература 
 Burckhard Dücker: Peter Härtling. München: Beck, 1983. ISBN 3-406-08694-2
 Detlef Berentzen: Vielleicht ein Narr wie ich. Peter Härtling; das biographische Lesebuch. Köln: Kiepenheuer und Witsch, 2006. ISBN 978-3-462-03715-9
 Maciej Ganczar: Romantische Künstlerfiguren in der Prosa Петра Хартлинга. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. ISBN 978-3-631-66078-2

Ссылки 

 Официальный сайт

Поэты Германии
Писатели Германии
Эссеисты Германии
Детские писатели Германии
Авторы исторических романов
Эссеисты по алфавиту
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Члены Академии наук и литературы в Майнце
Лауреаты Немецкой премии критиков по литературе